Жанабирли́к () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Астраханского сельского округа. Код КАТО — 113630200.

География 
Село расположено на правом берегу реки Ишим, в центральной части района, на расстоянии примерно 5 километров от административного центра района и сельского округа — села Астраханка.

Абсолютная высота — 287 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Астраханка — на востоке, село Шиликты — на юго-западе, село Таволжанка — на западе.

Севернее села проходит внутрипоселковая дорога, связывающая село Астраханку со станцией Колутон.

Население 
В 1989 году население села составляло 156 человек (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 139 человек (69 мужчин и 70 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 97 человек (47 мужчин и 50 женщин).

Улицы 
 ул. Женис

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района